De tunnels van Le Lioran bestaan uit drie tunnels in het Cantalgebergte (Centraal Massief) in Frankrijk. De in 2007 heropende tunnel voor het wegverkeer is onderdeel van de N122 tussen Figeac en Massiac.

Eerste tunnel voor het wegverkeer
Doordat er vaak metershoge sneeuw op de 1289 meter hoge Col de Font-de-Cère lag, een bergpas die sinds de 18e eeuw deel uitmaakte van Route impériale 142, werd besloten tot de aanleg van een tunnel. De eerste tunnel van Le Lioran werd gegraven tussen 1839 en 1843. Het was de eerste tunnel voor wegverkeer in Frankrijk. Daarnaast was het bij de opening een van de langste tunnels van de wereld en de hoogste tunnel van de wereld. De tunnel, die ontworpen was voor verkeer met paard en kar, voldeed aan het einde van de 20e eeuw niet meer aan de moderne eisen. Brede voertuigen zoals vrachtwagens konden elkaar niet kruisen in de tunnel en moesten alternerend rijden. Tot 2007, het jaar van de sluiting, was deze tunnel een van de oudste tunnels voor wegverkeer in de wereld die nog in gebruik was.

Spoortunnel
In 1868 werd de spoortunnel van Le Lioran in gebruik genomen. Deze was op dat moment de hoogste tunnel van Europa.

Tweede tunnel voor het wegverkeer
In 2007 werd de tweede tunnel voor wegverkeer opgeleverd en werd de oude tunnel uit 1843 buiten gebruik gesteld.

Le Lioran
Bouwwerk in Cantal